Medicago peut désigner :
 Les luzernes, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae
 Medicago, une société biopharmaceutique basée à Québec